het meervoud van gas
 de Duitse naam van de Poolse stad Jasień
 Jasień (stad)
 Jasień (gemeente)